Uranio – elemento chimico
Uranio – forma maschile del nome proprio di persona Urania
Uranio – storico siriano
Uranio – usurpatore romano
Uranio – titolo di un racconto di Primo Levi, presente in Il sistema periodico

Altri progetti